Сен-Сір () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 280 км на південний захід від Парижа, 18 км на північний схід від Пуатьє.

Історія 

1 січня 2017 року Сен-Сір і Бомон було об'єднано в новий муніципалітет Бомон-Сен-Сір.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 407 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1067,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Сір на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сір на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту В'єнна